

Cinema 
 Si può fare – film di Giulio Manfredonia del 2008

Musica 
 Si può fare – album di Angelo Branduardi del 1993

Radio 
 Si può fare – programma radiofonico di Radio 24 condotto da Laura Bettini e Enrico Bertolino

Televisione 
 Si può fare! – programma televisivo del 2014